Miejscowości w Polsce:
 Dzierzkowice – gmina w powiecie kraśnickim w województwie lubelskim
 Dzierzkowice-Góry
 Dzierzkowice-Podwody
 Dzierzkowice-Rynek
 Dzierzkowice-Wola
 Dzierzkowice-Zastawie